St. Paul's Convent School – scuola di Hong Kong
 St Paul's Collegiate School – scuola di Hamilton, in Nuova Zelanda
 St Paul's English High School – scuola di Karachi, in Pakistan
 St. Paul's School – scuola di Londra, in Inghilterra (Regno Unito)
 St Paul's Cathedral School – scuola di Londra, in Inghilterra (Regno Unito)
 St Paul's Girls' School – scuola di Londra, in Inghilterra (Regno Unito)
 St. Paul's School – scuola di Concord, nel New Hampshire (Stati Uniti d'America)